Falconara puede referirse a:
 Falconara Albanese, un municipio situado en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria, (Italia)
 Falconara Marittima, una localidad y comune italiana de la provincia de Ancona, región de las Marcas